Avant que j'oublie peut désigner :
Avant que j'oublie, le film de Jacques Nolot sorti en 2007
Avant que j'oublie, le roman d'Anne Pauly paru en 2019